Тиаре, или Гардения таитянская () — вид травянистых растений из рода Гардения семейства Мареновые.

Вид распространён во Французской Полинезии. Цветок этого растения является символом этой территории.

Цветки этого растения также используются для приготовления духов.

Тиаре в искусстве 
Цветок в волосах женщины на картине Поля Гогена «Женщина с цветком» (Vahine no te Tiare) — именно гардения таитянская.

Мареновые
Флора Океании
Эндемики Французской Полинезии